Рашид Салахутдинович Ашуралиев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1931 году. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1987 гг. — заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер в колхозах Московского района Андижанской области, главный бухгалтер территориального управления, начальник оргколхозного отдела районного управления сельского хозяйства, начальник Главного управления по организационно-колхозным делам, заместитель министра сельского хозяйства Узбекской ССР, заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК КП Узбекистана,
министр заготовок Узбекской ССР, 1-заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР, 1-й секретарь Самаркандского областного комитета КП Узбекистана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва, Верховного Совета Узбекской ССР 9-го и 10-го созывов. Делегат XXVII съезда КПСС.

Живёт в Узбекистане.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 190.
 ГА РФ Р7523 105 91 Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые 8 апреля 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 10/ с № 1455-VIII по № 1458-VIII том 16

Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Первые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС